Ранчо де Луна има више значења:

 Ранчо де Луна (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Луна (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику